Antson ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Antson (1899–1945), estnischer Schriftsteller
 Ants Antson (1938–2015), sowjetischer Eisschnellläufer und estnischer Sportfunktionär